Ikehara ist der Familienname folgender Personen:
Ayaka Ikehara (* 1990), japanische Handballspielerin
Shikao Ikehara (1904–1984), japanischer Mathematiker